Нюи-Сен-Жорж () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 14 696 человек.

Код INSEE кантона — 2124. Всего в кантон Нюи-Сен-Жорж входят 25 коммун, из них главной коммуной является Нюи-Сен-Жорж.

Коммуны кантона 

 Ажанкур — население 400 чел.
 Арсенан — население 474 чел.
 Аржийи — население 444 чел.
 Бонкур-ле-Буа — население 263 чел.
 Шо — население 388 чел.
 Комбланшьен — население 678 чел.
 Корголуэн — население 959 чел.
 Флаже-Эшезо — население 500 чел.
 Фюссе — население 105 чел.
 Жерлан — население 395 чел.
 Жийи-ле-Сито — население 595 чел.
 Маньи-ле-Вилле — население 258 чел.
 Маре-ле-Фюссе — население 72 чел.
 Мёйе — население 455 чел.
 Нюи-Сен-Жорж — население 5320 чел.
 Премо-Приссе — население 351 чел.
 Кенсе — население 390 чел.
 Сен-Бернар — население 352 чел.
 Сен-Никола-ле-Сито — население 463 чел.
 Виллар-Фонтен — население 134 чел.
 Вильбишо — население 333 чел.
 Вилле-ла-Фей — население 402 чел.
 Вилли-ле-Мутье — население 305 чел.
 Вон-Романе — население 444 чел.
 Вужо — население 216 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор